Австралия на летних Олимпийских играх 1988 была представлена 252 спортсменами. Австралийская олимпийская сборная в неофициальном общекомандном зачёте опустилась на одну позицию по сравнению с предыдущими играми, заняв 15-е место.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Бокс 

Спортсменов — 4

Баскетбол

Мужчины

Состав команды

Группа А 

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Женщины

Состав команды

Группа А

1/2 финала

Финал

Борьба 

Спортсменов — 3
Вольная борьба
Соревнования в каждом весе проводились в двух группах по круговой системе. Борец проигравший два боя выбывал из дальнейших соревнований.

До 62 кг
Раунд 1)  —  — 0 : 16
Раунд 2)  —  — 11 : 5
Раунд 3)  —  — пор.
8 место в группе A

До 68 кг
Раунд 1)  —  — 13 : 3
Раунд 2)  —  — 4 : 1
Раунд 3)  —  — 7 : 1
Раунд 4)  —  — 2 : 5
Раунд 5)  —  — 0 : 6
5 место в группе A

До 90 кг
Раунд 1)  —  — 0 : 4
Раунд 2)  —  — 0 : 4
12 место в группе A

Велоспорт

Шоссе 
Спортсменов — 8
Мужчины

Женщины

Гонки на треке 
Спортсменов — 7

Водное поло 

Спортсменов — 13

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа A

 Группа D (за 5-8-е места)

Гребля на байдарках и каноэ

Байдарки и Каноэ 
Спортсменов — 8

Мужчины

Гимнастика спортивная 

Спортсменов — 3
Мужчины

Женщины

Дзюдо 

Спортсменов — 2

Мужчины

Конный спорт 

Спортсменов — 8

Курсивом выделен худший результат, который отбрасывается при подсчёте общей суммы, в скобках — место по итогам раунда

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 26
Мужчины

Женщины

Настольный теннис 

Спортсменов — 3
Мужчины
Одиночный разряд
Групповой этап (группа D)

 —  1 : 3
 —  0 : 3
 —  1 : 3
 —  0 : 3
 —  1 : 3
 —  3 : 2
 —  3 : 0

Женщины
Одиночный разряд
Групповой этап (группа C)

 —  0 : 3
 —  0 : 3
 —  0 : 3
 —  3 : 0
 —  0 : 3

Парный разряд
Групповой этап (группа A)

 —  0 : 2
 —  0 : 2
 —  0 : 2
 —  2 : 1
 —  0 : 2
 —  0 : 2
 —  1 : 2

Плавание 

Спортсменов — 21
Мужчины

Женщины

Парусный спорт 

Спортсменов — 12
Мужчины

Женщины

Прыжки в воду 

Спортсменов — 4
Мужчины

Женщины

Синхронное плавание 

Спортсменок — 2

Стрельба 

Спортсменов — 9

Мужчины

Женщины

Стрельба из лука 

Спортсменов — 3
Мужчины:

Теннис 

Спортсменов — 6
Мужчины:

Женщины:

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 3
Мужчины

Фехтование 

Спортсменов — 2

Мужчины 
Индивидуальная рапира
Предварительный этап (группа 6)

 —  2:5
 —  5:3
 —  4:5
 —  5:4
 —  5:3

1/4 финала (Группа 4)

 —  1:5
 —  2:5
 —  2:5
 —  1:5
 —  5:3

Индивидуальная шпага
Предварительный этап (группа 4)

 —  2:5
 —  2:5
 —  5:3
 —  5:2

1/4 финала (Группа 7)

 —  0:5
 —  4:5
 —  4:5
 —  4:5

Женщины 
Индивидуальная рапира
Групповой этап (группа 2)

 —  1:5
 —  2:5
 —  4:5
 —  1:5

Футбол 

Спортсменов — 20
Мужчины

Состав команды

Группа D

1/4 финала

Хоккей на траве 

Спортсменов — 19

Мужчины 
Состав команды: Колин Бэтч, Джон Бесталл, Уоррен Бирмингем, Рик Чарльзуворт, Крэйг Дэвис, Эндрю Дин, Марк Хагер, Нейл Хоугуд, Петер Ноэль, Грехэм Рейд

1/2 финала

матч за 3-е место

Женщины 
Состав команды: Трейси Белбин, Дебора Боуман, Шарон Бучанан, Ли Кейпс, Мишель Кейпс, Салли Карбон, Элзбет Клемент, Лоретта Дорман, Мари Фиш, Рейчел Хоукс, Лоррейн Хиллас, Кэтлин Партидж, Джеки Перейра, Сандра Пизони, Ким Смолл, Лайан Тус.

1/2 финала:

Финал:

Ссылки 
 Сборная Австралии  на сайте sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
Спорт в Австралии в 1988 году